Бургавли  () — топоним (тип:гидроним) в России якутского происхождения.

 Бургавли — река, правый приток р. Мейчан, координаты 69°46'	128°14’.
 Бургавли — река, правый приток р. Чуорканди, координаты 69°36'	128°16’.
 Бургавли — река, правый приток р. Нуора, координаты 64°54'	129°37’.
 Бургавли (Тирехтях) — река, правый приток р. Сагандя, координаты 65°30'	127°31’.

Примечания